Anastasio Bustamante (1780–1853), Mexicaans politicus en militair
Francisco Bustamante (1963), Filipijns poolspeler
Germán Bustamante (1993), Chileens wielrenner
José Luis Bustamante y Rivero (1894–1989), Peruviaans jurist en schrijver

Spaanse achternaam
Argentijnse achternaam
Mexicaanse achternaam
Cubaanse achternaam
Colombiaanse achternaam
Peruviaanse achternaam
Chileense achternaam
Filipijnse achternaam